Een klein beetje geluk (album), een album van Ali B uit 2016
 Een klein beetje geluk (lied), een lied van Ali B in samenwerking met Sevn Alias en Boef uit 2016